Chukwu lautet der Familienname folgender Personen:

 Chinonye Chukwu, nigerianisch-US-amerikanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Christian Chukwu (* 1957), ehemaliger nigerianischer Fußballspieler und Nationaltrainer
 Clement Chukwu (* 1973), früherer nigerianischer Leichtathlet
 Hannah Chukwu (* 2003), ungarische Squashspielerin
 Peter Nworie Chukwu (* 1965), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Abakaliki